Олехново — название населённых пунктов:

 Олехново — деревня в Ошмянском районе Гродненской области Белоруссии.
 Олехново — деревня в Спировском районе Тверской области России.